Sezonul Ligii III 2014–15 este cel de-al 59-lea sezon al Ligii III, al treilea nivel al sistemului ligii de fotbal din România. The season began on 30 August.

Există un nou sistem, cu cinci serii de 13/14 echipe care vor juca un sezon regulat sub formă de turnee round-robin. La sfârșitul sezonului regulat, prima echipă din fiecare serie va promova în Liga II. Ultimele două echipe din serie cu 14 echipe și ultima din serie cu 13 echipe vor retrograda în Liga a IV-a. Din echipele de pe locul 12, alte trei sunt retrogradate. Pentru a determina aceste echipe, sunt calculate clasamente separate, folosind doar jocurile jucate împotriva cluburilor clasate pe locul 1 până la 11.

Echipe

La finalul sezonului 2013–14, FCM Dorohoi din Seria I, FC Voluntari din Seria II, CS Balotești din Seria III, FC Caransebeș din Seria IV, [ [Șoimii Pâncota]] din Seria V și Fortuna Poiana Câmpina din Seria VI au promovat în Liga II. Șaisprezece echipe au retrogradat în Liga IV : CSM Moinești, Sporting Suceava, FCM Bacău (Seria I), Conpet Cireșu, Progresul Cernica și Rapid Fetești (Seria II), FC Balș (Seria III), Munictorul, FCM Reșița, Jiul Rovinari , Minerul Mătăsari, FC Avrig (Seria IV), FC Maramureș (Seria V), [[ACSM Câmpina|CSM Câmpina] ], Conpet Ploiești și Civitas Făgăraș (Seria VI). Câștigătorii celor 21 de meciuri Play-Off din seria 2013–14 Liga IV au fost promovați în Liga III.

Clasamentele ligii a treia

Seria I

Seria II

Seria III

Seria IV

Seria V

References